Slutspelet i Svenska cupen i fotboll 2019/2020 är slutspelet i Svenska cupen 2019/2020. De lag som har kvalificerats till denna runda har vunnit sin grupp under gruppspelet. IFK Göteborg besegrade Malmö FF i finalen med 2–1 efter att matchen gått till förlängning. Som vinnare av Svenska cupen kvalificerade de sig för en kvalplats till Uefa Europa League.

Slutspel

Slutspelet kommer att utspelas genom en enkelmatch med förlängning vid oavgjort efter full tid (2x15 min) och straffar vid oavgjort efter förlängning.
De 4 bästa gruppvinnarna möter de 4 sämsta gruppvinnarna genom lottning, semifinalmatcherna är en fri lottning där de 4 vinnarna möter varandra och lottas efter att kvartsfinalerna har lottats. Lottning av hemmalag i finalen sker under den allsvenska upptaktsträffen.

Seeding

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Källor
Svenskfotboll.se

Referenser

Svenska cupen i fotboll 2019/2020